Ю́рий Нестере́нко:
 Нестеренко, Юрий Алексеевич (род. 1991) — российский футболист, вратарь.
 Нестеренко, Юрий Валентинович (род. 1946) — математик.
 Нестеренко, Юрий Владимирович (род. 1956) — советский футболист и российский футбольный тренер.
 Нестеренко, Юрий Иванович (1964—1995) — Герой Российской Федерации.
 Нестеренко, Юрий Леонидович (род. 1972) — российский писатель, поэт и публицист.